Teva poate fi:

 Teva Pharmaceutical Industries, companie farmaceutică din Israel
 La teva decisió